Ловьос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баха-Лимия. Население 2246 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе